Эль-Вильяр-де-Арнедо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Калаорра. Занимает площадь 18,25 км². Население — 665 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

Покровителем города считается богоматерь ла Вирхен де ла Анунсиясион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Риохи